Дадиванк:

 Дадиванк — армянский монастырь IX—XIII вв. в полукилометре к северу от реки Тертер в Кельбаджарском районе Азербайджана.
 Дадиванк — армянское название села Ванк в Кельбаджарском районе Азербайджана.